L’Hospitalet de Llobregat – miasto w Hiszpanii
 Hospitalet – miasto we Francji